Royal Brunei Armed Forces Sports Council é um clube de futebol do Brunei. É o clube mais vitorioso de Brunei. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Títulos

Nacionais 

  Campeonato Bruneano: 4 (2015, 2016, 2017-18, 2018-19)
  Copa da Federação: 7 (2003, 2007-08, 2009-10, 2012, 2014, 2015 e 2016)
  Super Copa Brunei: 3 (2014, 2016 e 2017)
  Copa da Liga: 1 (2006)

Outros 

  AM Champions Cup: 1 (2007)

Clubes de futebol de Brunei